Orosh, történelmi település a mai Északkelet-Albániában
Orosh, alközség az albániai Lezha megye Mirdita községében